Prießnitzbad bezeichnet:

 Prießnitzbad (Dresden), ehemalige Badeanstalt an der Prießnitz in Dresden, Sachsen
 Prießnitzbad, nach Vincenz Prießnitz benannte Badeanstalten, unter anderem:
 Prießnitzbad (Danzig) (1907–1945)
 Prießnitzbad (Königsstein im Taunus), Hessen
 Prießnitzbad (Leipzig), Sachsen
 Prießnitzbad (Osnabrück), Niedersachsen